Rila může být:
 Rila – pohoří v Bulharsku
 Rila (město) – město v Bulharsku
 Rila (národní park) – národní park v Bulharsku
 Rila (řeka) – řeka v Bulharsku
nebo odvozeně
 Obština Rila – obština v Bulharsku
 Rilský klášter – klášter v Bulharsku